Rabini Leszna – lista rabinów wielkopolskiego miasta Leszno (przed nazwiskiem - daty piastowania funkcji rabina, za nazwiskiem - daty życia).

Rabini 
 ok. 1648: Isaak Eilenburg, zwany Isaak Przybysław,
 Isaak Schalom, (zm. w 1675),
 ok. 1679: Isaak Mose Gerson, zwany rabin Itzig,
 Elia Rahles (zm. w 1695).
 Mose Isaak Spira (zm. w Pradze 1749),
 Efrajim Redisch (zm. w 1720),
 Mordechai Zebi Hirsch (zm. w 1753),
 Abraham Lissa (zm. w 1768),
 Uri Schraga Phoebus Helman (zm. w 1770),
 David Tewle (zm. w 1792),
 Jakob Lissa (zm. w 1832),
 od 1864: dr Samuel Bäck.

Linki zewnętrzne 
 Rabini Leszna na stronie MHŻP

Zobacz też 
 Judaica w Lesznie